Рина́т Бикбулатович Баймухаме́тов () — советский хоккеист, нападающий. Воспитанник курганского хоккея.

Биография 
Ринат Бикбулатович Баймухаметов родился 14 марта (по документам — 28 марта) 1953 года в семье военного лётчика в городе Уфе. Мать рожала дома, через две недели сын был зарегистрирован. Потом отец был переведён в Курган, где Баймухаметов стал заниматься хоккеем.

После окончания игровой карьеры был играющим тренером в  из города Лимбург-ан-дер-Лан, земля Гессен, Германия.

После завершения хоккейной карьеры стал реабилитологом. Живёт в Москве.

Награды и звания 
Мастер спорта СССР (1977).

Достижения 
 Финалист Кубка Европейских Чемпионов — 1976/1977.
 2-кратный бронзовый призёр Чемпионата СССР — 1978/1979, 1979/1980.
 Обладатель Кубка Шпенглера — 1980.

Статистика выступлений

Семья 
Двое детей: сын и дочь.

Примечания

Ссылки 
 Баймухаметов Ринат Бикбулатович 

Хоккеисты СССР
Игроки ХК «Зауралье»
Игроки ХК «Спартак» Москва
Игроки ХК «Салават Юлаев»
Игроки ХК «Авангард» Омск
Игроки ХК «Бинокор»